Deutsche Edelziege steht für folgende Ziegenrassen:

 Bunte Deutsche Edelziege
 Weiße Deutsche Edelziege